Черкасов, Андрей:
 Черкасов, Андрей Андреевич (род. 1991) — российский гимнаст.
 Черкасов, Андрей Геннадьевич (род. 1970) —  советский и российский теннисист.
 Черкасов, Андрей Дмитриевич (род. 1987) — российский поэт.
 Черкасов, Андрей Сергеевич (род. 1972) — российский тележурналист-международник.